Parriott ist ein englischer Familienname.

Namensträger 
 James D. Parriott (* 1950), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Sara Parriott (* 1953), US-amerikanische Drehbuchautorin

Familienname
Englischer Personenname